Pintore – sinonimo arcaico di pittore
 Enrica Pintore – conduttrice televisiva e attrice italiana
 Gianfranco Pintore – giornalista e scrittore italiano, indipendentista sardo